Bartra es un apellido de origen catalán común en ciertos lugares. Algunas personas que llevan este apellido son:

 Agustí Bartra, poeta español.
 Armando Bartra, escritor mexicano.
 Bruno Bartra, periodista y DJ mexicano, también conocido como DJ Sultán.
 Corina Bartra, cantante peruana.
 Eli Bartra, escritora mexicana.
 Marc Bartra, futbolista español.
 Roger Bartra, sociólogo y escritor mexicano.

de:Bartra